Les lacs du Connemara (album), een muziekalbum van Michel Sardou uit 1981
Les lacs du Connemara (nummer), een nummer van Michel Sardou dat door meerdere artiesten is gecoverd